Катценштайн () — многозначный немецкий термин.

Топоним 
 Катценштайн — средневековый замок в земле Баден-Вюртемберг.
  — округ в немецком городе Дишинген.
  — замок в Северной Италии
  — горная вершина в Австрии.

Персоналии 
: